Skoki na trampolinie kobiet na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 rozegrane zostały 12 sierpnia w hali HSBC Arena.

Wyniki

Kwalifikacje

Finał

Bibliografia 
 
 

Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016